Авиакатастрофа в Эресунне произошла 16 июля 1960 в датском городе Эресунн. В 15:38 по копенгагенскому времени самолёт de Havilland Dragon Rapide с бортовым номером OY-DZY, на котором летели на матч игроки сборной Дании по футболу, разбился в 50 метрах от побережья. Пилот по причине плохих погодных условий потерял контроль над самолётом. В результате авиакатастрофы погибли все 8 пассажиров. Пилот чудом выжил, но остался инвалидом, потеряв ногу.

Футболисты 
На самолёте летели восемь футболистов сборной Дании, готовившиеся бороться за место в составе олимпийской команды, которая должна выступить на Олимпийских играх в Риме. Они летели на матч в Хеннинге. Из них трое уже предварительно отобраны в состав, пятеро из второй и молодёжной сборных, готовившиеся к последней возможности повлиять на мнение тренерского состава. Все игроки были любителями (т.е. у них была другая основная профессия), поскольку профессиональный футбол в Дании почти не поддерживался, а выступления за иностранные клубы грозили игрокам запретом призыва в сборную Дании. На борту были следующие игроки:

Выжил только пилот Сиг Винделов, которого рыбаки обнаружили среди обломков самолёта. Также был жив Пер Функ Йенсен, однако по пути в больницу он умер.

На тот же матч второй самолёт собирался доставить ещё четверых игроков: Эрика Дюреборга, Ханса Кристиана Андерсена, Бента Йоргенсена и Бьярне Эклунда, игроков молодёжной сборной. Незадолго до этого Дюреборга за отвратительное поведение сняли со злополучного рейса, это спасло молодому игроку жизнь.

Последствия 
После катастрофы Датский футбольный союз обсуждал снятие датской сборной с Олимпийского турнира, но потом отказался. Старания датчан не были напрасными: они завоевали серебряные медали Олимпийских игр, уступив только сильной и титулованной команде Югославии.

См. также 
 Гибель футболистов в авиакатастрофах

Примечания 

События 16 июля
Июль 1960 года
1960 год в метеорологии
Авиационные происшествия в Дании
1960 год в Дании
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Авиационные происшествия вследствие неблагоприятных погодных условий
Сборная Дании по футболу